Andrzej Strumiłło – polski malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf 
 Czesław Strumiłło – naukowiec inżynierii chemicznej, twórca szkoły naukowej w dziedzinie suszarnictwa 
 Henryk Strumiłło –  polski malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 
 Tadeusz Strumiłło – doktor filozofii, pedagog, instruktor harcerski
 Felicjan Maria Franciszek Strumiłło – kapłan mariawicki
 Jerzy Strumiłło – polski szlachcic
 Jerzy Strumiłło – trener siatkarski
 Władysław Strumiłło – architekt, profesor, powstaniec warszawski